Sioux – gruppo etnico nordamericano.
 Lingue siouan (o sioux) - famiglia linguistica nordamericana.
 Lingue dakotan – branca della famiglia linguistica siouan che comprende i dialetti dakota/lakota e assiniboin/stoney.
 Lingua dakota-lakota – l'unità linguistica che racchiude i tre dialetti sioux tra loro comprensibili.
 Siouxsie Sioux – cantante del gruppo punk Siouxsie and the Banshees.